Титаренко — українське прізвище.
 Титаренко В'ячеслав Васильович — контррозвідник, генерал-майор. Начальник Київської вищої школи КДБ (1988—1991)
 Титаренко Дмитро Степанович — льотчик-випробувач.
 Титаренко Ельвіра Іванівна ( 1936) — українська художниця тканин.
 Титаренко Любов Вікторівна — українська акторка, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник київського драматичного театру «Браво».
 Титаренко Марія Сергіївна (1918—2002) — азербайджанська оперна співачка.
 Титаренко Надія Калістратівна — українська актриса.
 Титаренко Олексій Антонович — український радянський державний і партійний діяч.
 Титаренко Олексій Георгійович (1986—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Титаренко Сергій Валерійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Титаренко Сергій Григорович — видавець і журналіст.
 Титаренко Сергій Миколайович (1979—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Титаренко Тетяна Михайлівна — український психолог.
 Титаренко Федір Іванович — український радянський діяч, генеральний директор виробничого об'єднання «Донбасантрацит». Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Титаренко Юрій Леонтійович — український юрист, економіст, колишній ректор Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ України ім. Е. О. Дідоренка, генерал-лейтенант міліції, доцент, заслужений працівник МВС України.
 Кузьменко-Титаренко Іван Дем'янович — український військовий діяч, сотник Армії УНР.

Див. також 
 Тітаренко

Українські прізвища
Прізвища на -енко